Die 1. Amateurliga Nordbaden 1965/66 war die 16. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde Germania Forst, der sich in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd nicht durchsetzen konnte. Viktoria Wertheim, die SpVgg Ilvesheim und Phönix Mannheim mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der FV Mosbach und Germania Untergrombach. Aus der Regionalliga Süd musste der VfR Pforzheim absteigen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1965/66 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1965/66 auf ASC-Neuenheim.de

1965
Fußballsaison 1965/66